{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Might Guy
|nombre_ja = マイト・ガイ
|nombre_ja_latino = Maito Gai
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 1 de enero
|sangre = B
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 38Anime Episodio 22
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres = Gran bestia verde de Konoha
|edad = 26/ 27
|altura = 184 cm
|peso = 76 kg
|ocupación = Shinobi
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|pais = País del Fuego
|maestro = 
|equipo = Equipo Guy Might GuyNeji HyūgaRock LeeTenten
|tipoextra = 
|extra =
|relevancia = Secundario
|familia =
|seiyu = Masashi Ebara
|doblador =  Manuel Bellido Gerardo Reyero
}}

{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =Jutsu
|listatecnicas =Zesshou Hachimon HougekiOmote RengeUra RengeAsa KujakuHirutoraDynamic EntryKonoha ReppūKonoha SenpūKage BuyōKuchiyose no jutsu: Ninkame (tortugas)
|tipoextra1 = Especialista
|listaextra1 = Taijutsu (Goken).
|tipoextra2 =
|listaextra2 =
}}

 es un personaje de ficción del manga y anime Naruto, creado por Masashi Kishimoto. Es el sensei de Neji Hyūga, Rock Lee y Tenten.

Trasfondo 
Guy es el sensei más excéntrico de la serie, y admirador de la juventud. Tiene la costumbre de ponerse a sí mismo condiciones (muchas veces desmesuradas) en sus entrenamientos y disputas, del estilo si no lo consigo haré esto o aquello, lo que puede llegar a obligarle a hacer cosas como dar varias vueltas a la aldea haciendo el pino, sin descansar, su mismo nombre es una derivación de la frase en inglés "mighty guy" (tipo duro). 

Constantemente proclama que Kakashi Hatake es su eterno rival, pensamiento que se confirma en Shippuden cuando Kakashi es nombrado Hokage. Dice llevar contra él 50 victorias y 49 derrotas. La rivalidad entre ambos se ve luego reflejada entre Rock Lee y Neji Hyuga, pues Guy, como Lee, es alguien que puede y debe esforzarse mucho en su tarea para alcanzar el éxito, mientras que Kakashi, como luego Neji, son genios en las artes ninja, con gran habilidad sin tener que someterse a un duro entrenamiento. Debido a esta similitud entre Rock Lee y él mismo, Might Guy siente afinidad con él, enseñándole sus técnicas y animándole en todo lo que hace. Lee se convierte en una versión joven de Guy, admirador extremo de su maestro, hasta tal punto que imita su forma de vestir, su corte de pelo y actitud.

Guy es un especialista en Taijutsu (combate cuerpo a cuerpo), algo que ha logrado gracias al trabajo duro y a entrenamientos poco convencionales. Posee la mayor fuerza física de todos los ninjas de Konoha. Su poder físico es comparable al que posee la sannin Tsunade.

Incluso Itachi Uchiha ha mencionado que no se le debe subestimar, lo cual explica su destreza y habilidades con el Taijutsu. Son estas mismas técnicas las que ha inculcado en sus discípulos y las que definen a su grupo, el cual se caracteriza por utilizar las tres variantes del taijutsu: Lee, especializado en daño externo; Neji, especializado en daño interno y Tenten, especialista en combate usando armas.

Según se ha visto, él también posee un pacto con criaturas místicas, concretamente, las tortugas; esto se pudo ver mientras Lee peleaba contra Sasuke antes de la segunda prueba, ya que este es el animal que Guy envió a rastrearlo.

Historia 
El primer encuentro de Guy con su alumno Rock Lee es cuando este mismo se encuentra entrenando el Bushin no jutsu y el Henge no jutsu. El primer momento en el que Guy aparece peleando es durante la invasión a Konoha por parte de la aldea del sonido, donde pelea al lado de Hatake Kakashi. Tras el examen de chūnin de la primera temporada, Lee queda en mal estado por su combate contra Gaara. Para poder seguir siendo un ninja debe someterse a una peligrosa operación, por lo que duda si hacerlo. Sin embargo, para darle ánimos, Guy le dice que se opere, y que si algo saliera mal y él muriera, él mismo moriría también. La seriedad con que este personaje mantiene sus promesas y condiciones consiguen que Lee se decida a intentar la operación, que eventualmente le permite regresar a su vida de ninja.

Más tarde interviene en la primera aparición de Itachi, donde revela el truco para evitar la maldición del Mangekyou sharingan: evitar la mirada del oponente y adivinar sus movimientos mediante la observación de los pies. Cuando Kisame e Itachi llegan a Konoha a buscar a Naruto, Guy llega tarde al hotel a luchar, atacando a Jiraiya por error, confundiéndolo con Kisame o Itachi. Guy se lleva a Sasuke en hombros y le da a Naruto una ropa como la que el usa.

Durante los Capítulos de relleno, Guy entrena en el Dojo junto a Lee pero este tiene una pelea contra un supuesto aprendiz de Ninja llamado Yagura. Lee pierde y termina lastimado física y moralmente. Yagura sale junto a Guy hacia una montaña donde Guy se enfrenta a muñecos de madera para entrenar Kung Fu, pero estos se mueven a gran velocidad; finalmente es atrapado en una estructura formada por piezas de madera. Llegan Naruto, Neji y Ten-ten, y finalmente Lee, que entra a la construcción donde esta Guy encerrado, para Lee hay un muñeco de Madera y para Guy hay un muñeco de madera también, de tal manera que cada uno de los muñecos imita el movimiento del otro. Ambos, Guy y Lee, comienzan a pelar entre sí, por medio de los muñecos, Guy se da cuenta de que está luchando contra su propio alumno y se lo hace saber haciendo mover la pierna del muñeco en clave morse, ambos abren cinco de las ocho puertas del loto oculto, derrotando así a los muñecos de madera que fueron materialmente incapaces de soportar las técnicas a que fueron sometidos.

Al inicio de la segunda temporada de la historia, Guy participa junto a sus discípulos (ahora todos ellos con rango de chūnin ya, excepto Hyuuga Neji, que es jounin) en la misión para salvar al Kazekage Gaara. En el transcurso de la misma se ven obligados a encararse a Kisame Hoshigaki, o al menos a una copia de él. Consiguen vencerla, y más tarde participan en la retirada de los sellos que mantenían cerrada la entrada a la cueva donde  Akatsuki realizó la extracción del Shukaku a Gaara. Durante este trabajo, actúa una nueva protección, que hace aparecer copias de Guy y su equipo, a las que finalmente también derrotan. En la saga de la invasión akatsuki, él y su grupo, mientras estaban en una misión, ven algunas aves huyendo de Konoha y presienten que algo va mal. Durante el camino de vuelta, encuentran a Gamabunta herido. Tras esto, llegan a Konoha y encuentran herida a Hinata. Guy recuerda lo que dijo Gamabunta y dice: "no creí que fuera tan grave". Su última aparición es como "acompañante" de Naruto mientras es llevado a la Aldea Oculta entre las Nubes, para recibir entrenamiento de parte de Killer Bee, aunque al parecer está un poco mareado por las náuseas que le provoca el viaje en barco. En el capítulo 504 del manga, Guy recapacita por lo que sucedió en el antiguo capítulo ya que lo único que hizo fue marearse y vómitar, por lo que en el episodio siguiente este decide enfrentarse a su verdadero yo tal como lo hizo Naruto para poder controlar al Kyuubi mientras espera a que a su verdadero "yo" salga de la cascada, va ansioso va calentando pero en vez de salir su otra parte, Kisame deja embobados a todos y más a Killer Bee, que suponía que estaba muerto, intentando escapar de la abeja asesina y de Naruto ( el que lo detectó en la Samehada). Guy se asusta y pensando que es su verdadero yo dice a enfrentarlo dándole con una de sus técnicas taijutsu más famosas, Konoha Kaigan Shou (que consiste en dar una voltereta para incrementar la fuerza de golpe de su codo impactando al advesario fuertemente) después de eso kisame sale disparado por los aires y Guy pensando que ha derrotado a su maléfica mitad queda satisfecho; cuándo todos se percatan de que es el Akatsuki el que está volando, Might lo sigue con las 6 puertas abiertas impulsado por un manotazo de Bee (quedando sin chakra) Al final, lo encuentra y con tal de matar al hombre tiburón abre 7 puertas; realizando el golpe taijutsu "El tigre del atardecer" (Técnica que consiste en lanzar un puño más rápido que cualquier otro, y al estar a tal presión y energía explota al instante, al ser esto taijutsu el tiburón gigante de Kisame no lo absorbe como este planeaba, y le da de lleno, llevádoselo consigo para interrogarle y sacarle información de Akatsuki.

Cuando se reúne con los otros ponen a Kisame de forma que no se mueva y le logran sacar algunos recuerdos del pasado, y de como lo reclutó Akatsuki, pero cuando se estaba por mostrar la cara de "Madara" Kisame se muerde la lengua para despertar y cortar la interrogación, para después romper la prisión de madera, encerrarse en una esfera de agua y suicidarse mediante sus propias invocaciones, mientras que una tercera lleva un pergamino con información a Madara.

Durante el comienzo de la 4ª Gran Guerra ninja, Maito Guy lucha junto a Rock Lee, Sakura, Kakashi y otros shinobis de la alianza; sus primeros enemigos son 2 poderosos ninjas que usan explosiones y elemento fuego, y Zabuza Momochi y Haku, ambos revividos mediante la Resurrección del Mundo Impuro, llevada a cabo por Kabuto Yakushi. Después, exactamente en el Naruto Shippuden 418 Guy fue capaz de abrir las 8 Puertas del Loto Oculto y por ende le causó un gran daño a su oponente, que en este caso fue Madara Uchiha, estè quedó al borde de la muerte. Seguidamente adopta una nueva pose y empieza a acumular presión en el punto de la puerta, empezando a liberar el Chakra necesario para la técnica. Al estar lista, el cuerpo de Guy obtiene un color oscuro como carbonizado y procede a atacar a Madara utilizando el Guy Nocturno, propinándole una poderosa patada a tal velocidad que logra distorsionar el espacio. Sin embargo, a la vez que la patada empieza a romperle varias costillas a Madara, la pierna de Guy se rompe. Madara es enviado varios metros hacía atrás hasta hacerlo chocar contra el tronco del Dios Árbol. Esta técnica logró eliminar en gran medida el lado izquierdo de su cuerpo hasta el punto de que Madara admite que Guy estuvo a punto de matarlo, sin embargo su poder de regeneración empieza a reconstruir su lado perdido. Finalizado esto, Guy queda en el piso y empieza a volverse cenizas. Madara al ver esto decide acabar con él antes de que muera, por lo que lanza una de sus esferas de Chakra. Sin embargo apareció Naruto quien pateó la esfera y le salvó su vida al transmitirle y equilibrarle su fuerza vital con el poder Yang recibido por el Sabio. Posteriormente Naruto lo retiró del campo de batalla llevándolo hacia donde se encontraban Rock Lee y Gaara para que lo cuidaran. Posteriormente Guy estaba siendo cuidado por Lee y Gaara, cuando finalmente Madara logra proyectar el Tsukuyomi Infinito en la Luna dejando atrapado a todo el planeta, para segundos después todas las personas ser atrapadas y unidas al Dios Árbol. Algún tiempo después, el Tsukuyomi Infinito es disipado por Naruto y Sasuke dejando libre a Guy y a todos los demás. Luego regresaría a Konoha junto a sus compañeros. 

Los años pasaron después de que la Cuarta Guerra Mundial Shinobi finalizara, sin embargo, Guy quedó en silla de ruedas debido al enfrentamiento que tuvo contra Madara y los huesos de su pierna derecha quedaron destruidos y sin forma posible de arreglarse y ahora esta llena de vendas debido al uso del Guy Nocturno. Un día Guy se encontraba hablando y tomando café con su viejo amigo Kakashi a quien le preguntó si estaba bien que no estuviera con el Séptimo Hokage, Kakashi afirmó eso y dijo que era un buen sucesor y que los ancianos no debían meterse. Así mismo, le comentó que, debido a que él ya había renunciado a su trabajo como Hokage, era hora de tomarse un tour nostálgico. Guy finalizó preguntándole si recordaba el primer lugar donde ellos pelearon.

Misiones completas 
 Rango D: 86
 Rango C: 270
 Rango B: 210
 Rango A: 199
 Rango S: 200

Referencias 

Personajes de Naruto